Le Trophée européen FIRA de rugby à XV 1998–1999 est une compétition qui réunit les nations de la FIRA–AER qui ne participent pas au Tournoi des Cinq Nations et en l'absence de l'Italie, la Roumanie, l'Espagne, le Portugal, la Géorgie et les Pays-Bas qui jouent les matchs de qualification à la coupe du monde.

Équipes participantes 

Poule A
 
 
 
 

Poule B
 
 
 
 
 

Poule C
 
 
 
 
 

Poule D
 
 
 
 
 

Poule E

Poule A

Classement 

|}

Matchs joués

Poule B

Classement 

|}

Matchs joués

Poule C

Classement 

|}

Matchs joués 
Les 2 matchs de la Serbie et Monténégro prévus à Belgrade ont été annulés en raison de la Guerre du Kosovo.

Poule D

Classement 

|}

Matchs joués

Poule E

Classement 

|}

Matchs joués

Liens externes 
 Accueil de la FIRA-AER

1998-1999
Rugby à XV en 1998
Rugby à XV en 1999